22 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 13 kwietnia i zakończył 13 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Jarno Trulli.

Zespoły i kierowcy 
Źródło:formel3guide.com

Kalendarz

Klasyfikacje

Klasa A

Klasa B

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
1996 w sportach motorowych
1996 w Niemczech
1996 we Francji